Krainberg bezeichnet:

 Krainberg (Gemeinde Brückl), Ortschaft von Brückl, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Krainberg (Gemeinde Malta), Ortschaft von Malta, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Krainberg (Gemeinde Arnoldstein), Ortsteil von Arnoldstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Siehe auch:
 Krainsberger Alm
 Kreienberg (Begriffsklärung)
 Kreinberg-Siedlung